Die Schweizer Fussballmeisterschaft 2018/19 war die 49. Spielzeit im Fussball der Frauen. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Sie begann am 18. August 2018 und endete am 1. Juni 2019 (NLA) bzw. 8. Juni 2019 (NLB). Titelverteidiger war der FC Zürich Frauen.

Nationalliga A 

An der Nationalliga A nehmen acht Mannschaften teil. Jeder tritt gegen jeden in je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen an, sodass 28 Runden ausgetragen werden. Der Erstplatzierte wird Schweizer Meister, während der Letztplatzierte in die Nationalliga B (NLB) absteigt. Neben dem Schweizer Meister ist gemäss der UEFA-Fünfjahreswertung auch der Zweitplatzierte für die UEFA Women’s Champions League qualifiziert.

Teilnehmer

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen alphabetisch geordnet.

Nationalliga B 

In der Saison 2018/19 der Nationalliga B (NLB) nahmen zehn Mannschaften teil. Die Teams spielen dreimal gegeneinander. Dadurch werden 27 Partien ausgetragen. Am Ende der Saison steigt der Erstplatzierte in die NLA auf, während die zwei Letztplatzierten in die 1. Liga absteigen.

Der FC St. Gallen-Staad, der eine Saison zuvor aus einer Fusion der NLA-Absteiger von 2016 (FC St. Gallen) und 2017 (FC Staad) gebildet worden war, stieg am Ende der Saison in die NLA auf, nachdem eine Saison zuvor der angestrebte Wiederaufstieg verpasst wurde. Der letztjährige Aufsteiger FC Küssnacht und der FC Therwil steigen ab.

Tabelle

1. Liga 
Aufsteiger
 FC Walperswil (Gruppe 1)
 FC Luzern II (Gruppe 2)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2018/19